Желнина — название населённых пунктов в России:

 Желнина — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Желнина — деревня в Сорокинском районе Тюменской области.